Интенда́нтство — то же, что тыловое обеспечение и военная логистика — обеспечение (снабжение) вооруженных сил в мирное и военное время вооружением, боеприпасами, топливом, продовольствием и т. п.
 Интенда́нтство — во Франции XIV — XVIII веков, административно-территориальная финансовая и налоговая единица.